Градоначелник Подгорице је на челу града Подгорице (главног града Црне Горе). Дјелује у име града, а извршну функцију обавља у граду Подгорици.

Тренутни градоначелник је Иван Вуковић из Демократске партије социјалиста, изабран на изборима за Скупштину града 2018. године.

Списак градоначелника

Види још 

 Градоначелник Београда

Спољашње везе 

 Главни град Подгорица

Спискови везани за политику у Црној Гори
Подгорица
Градоначелници Подгорице